Чемпионат Чехии по футболу 1994/1995 — 2-й сезон чемпионата Чехии по футболу. Футбольный клуб «Спарта» (Прага) стал чемпионом Чехии в 2-й раз. В турнире принимали участие 16 клубов. Было сыграно 240 игр и забито 632 гола.

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Источник: www.rsssf.com

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 9 голов
 «Баник» (Острава) — «Бенешов» — 7:2
 «Спарта» (Прага) — «Виктория» (Пльзень) — 7:2
 Самая крупная победа в гостях: 5 голов
 «Бенешов» — «Слован» (Либерец) — 0:5
 «Свит» (Злин) — «Виктория Жижков» — 0:5
 Самая крупная победа дома: 6 голов
 «Боби» (Брно) — «Унион» (Хеб) — 6:0
 «Спарта» (Прага) — «Слован» (Либерец) — 7:1

Ссылки 
 Официальный сайт Чемпионата Чехии по футболу
 Статистика www.rsssf.com

1994/1995
Спорт в Чехии в 1994 году
Спорт в Чехии в 1995 году